Schmitthenner ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Schmitthenner (1854–1907), deutscher Heimatdichter
 Friedrich Schmitthenner (1876–1945), deutscher Lebensmitteltechniker
 Friedrich Benignus von Schmitthenner (1728–1790), königlich preußischer Oberst
 Friedrich Jakob Schmitthenner (1796–1850), deutscher Germanist, Staatswissenschaftler und Hochschullehrer
 Hansjörg Schmitthenner (1908–1993), deutscher Dramaturg
 Heinrich Schmitthenner (1887–1957), deutscher Geograph
 Horst Schmitthenner (* 1941), deutscher Gewerkschafter
 Karl Ludwig Schmitthenner (1858–1932), deutscher Theologe, Prälat und Hofdekan

 Walter Schmitthenner (1916–1997), deutscher Althistoriker